Красноуфимская икона — ответвление старообрядческой школы иконописания Невьянска и его округи (Горнозаводской Урал), локализованное на территории Красноуфимского уезда Пермской губернии.

История 
В результате 20-летнего изучения Невьянской иконы, коллекционер и исследователь Евгений Ройзман выделил ответвление Невьянского иконописания локализованного бытования в Красноуфимске. Датированая икона — «Живоносный источник», 1835 год.

Примечания

Литература 
 Красноуфимская икона: альбом-каталог / Е. Ройзман. — Екатеринбург: Колумб, 2008. — 174 с. — (Неизвестная Россия. Уральские открытия). — ISBN 978-5-7525-1825-6

Ссылки 
 Видео: Красноуфимская икона.
 Красноуфимская икона - Сила в правде
 Красноуфимская икона
 Красноуфимская икона «Живоносный источник»

Иконопись
Старообрядческая культура
Наивное искусство
Красноуфимск